Я́ков Ю́дин: Юдин, Яков Иванович (1879—1954) — животновод, старший конюх, Герой Социалистического Труда (1949).
 Юдин, Яков Фёдорович (1915—1994) — советский работник железнодорожного транспорта, Герой Социалистического Труда.